The Chase — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца Гарта Брукса, выпущенный 22 сентября 1992 года и достигший 1-го места в американском хит-параде Billboard 200, став в нём вторым для Брукса лидером чарта. Также он лидировал в кантри-чартах США и Канады. 2 сингла с альбома возглавляли Hot Country Songs. В ноябре 2006 года, RIAA присвоила альбому статус 9-кратно платинового. В списке лучших альбомов десятилетия 90-х годов в США альбом занял 65-е место.

Список композиций 
 «We Shall Be Free» (Stephanie Davis, Гарт Брукс) — 3:48
 «Somewhere Other Than the Night» (Kent Blazy, Брукс) — 3:12
 «Mr. Right» (Брукс) — 2:01
 «Every Now and Then» (Buddy Mundlock, Брукс) — 4:16
 «Walkin' After Midnight» (Alan Block, Don Hecht) — 2:33
 «Dixie Chicken» (Lowell George, Martin Kibbee) — 4:25
 «Learning to Live Again» (Don Schlitz, Davis) — 4:06
 «That Summer» (Pat Alger, Sandy Mahl-Brooks, Брукс) — 4:47
 «Something With a Ring to It» (Aaron Tippin, Mark Collie) — 2:33A
 «Night Rider’s Lament» (Michael Burton) — 4:05
 «Face to Face» (Tony Arata) — 4:26

AЭтой песни не было на оригинальном издании альбома. Она впервые появилась когда альбом был переиздан в 1998 г. как часть серии альбомов Брукса Limited Series.

Участники записи 
 Гарт Брукс — гитара, вокал
 Mark Casstevens — акустическая гитара
 Chris Leuzinger — электрическая гитара
 Bruce Bouton — слайд-гитара
 Rob Hajacos — скрипка
 Denis Solee — кларнет
 Bobby Wood — клавишные
 Mike Chapman — бас и программирование в песне «We Shall Be Free»
 Milton Sledge — ударные перкуссия
 Триша Йервуд, Donna McElroy, Vicki Hampton, Yvonne Hodges, Debbie Nims, Gary Chapman, Howard Smith, Johnny Cobb — бэк-вокал
 The Nashville String Machine
 Цифровой ремастеринг — Denny Purcell at Georgetown Masters, Nashville, Tennessee

Позиции в чартах 
The Chase дебютировал на 1-м месте в американском чарте Billboard 200, став для Брукса вторым альбомом — лидером чарта, а также достиг 1-го места в чарте Top Country Albums, став для певца 3-м альбомом № 1 в этом чарте. В ноябре 2006 года, RIAA присвоила альбому статус 9-кратно платинового.

Чарты

Продажи и сертификации

Чарты десятилетия

Синглы

Примечания 

Альбомы Гарта Брукса
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Liberty Records